Раав — значения:
 Раав (библейский персонаж) — жительница Иерихона, блудница, которая, согласно Книге Иисуса Навина, укрыла в своём доме двух соглядатаев из войска Иисуса Навина, и за то при взятии города была вместе со всеми домочадцами пощажена.
 Раав (мифическое существо) — в иудаистической мифологии имя одного из чудовищ, с которым сражался Яхве.